Плей-офф Евролиги ФИБА (среди женщин) 2012/13 проходил с 19 по 27 февраля 2013 года. Пары участников определились по итогам группового турнира Евролиги. Матчи 1/8 финала проводятся по схеме «1-1-1» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки. Победители в парах выходят в Финал восьми Евролиги

1/8 финала

Спарта энд К — Муниципал — 2-0

Фенербахче — Юни Дьёр — 2-0

Галатасарай — ЗВВЗ УСК — 2-0

Гуд Энджелс — Перфумериас Авенида — 2-0

Бурж Баскет — Висла Кэн-Пак — 2-1

Надежда — ССС Польковице — 0-2

Фамилья — Ривас Экополис — 2-1

MVP плей-оффа

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте ФИБА Европа

Женская Евролига
2013 год в баскетболе